Die Nordische Fußballmeisterschaft 1979 für Frauenfußballnationalteams fand zwischen dem 5. und 8. Juli in Norwegen statt. Den Wettbewerb, welcher zum sechsten Mal ausgetragen wurde, konnte Titelverteidiger Schweden zum dritten Mal in Folge gewinnen.

Modus 

Die vier teilnehmenden Mannschaften spielten nach dem Modus „jeder gegen jeden“ den Turniersieger aus, wobei jedes Team jeweils einmal gegen jedes andere spielte. Die Mannschaft, die nach Abschluss aller Spiele die meisten Punkte beziehungsweise bei Punktgleichheit das bessere Torverhältnis aufwies, wurde Turniersieger.

Spielergebnisse 

|}

|}

Torschützenliste

Weblinks 

 Nordic Championships (Women) 1979 auf rsssf.com (englisch)
 Norwegische Länderspiele 1979 (norwegisch)
 Schwedische Länderspiele 1979 (schwedisch)

1979
Fußballveranstaltung 1979
Fußball (Norwegen)